Международная изоляция Абхазии — политика, проводимая Грузией по блокаде Абхазии от внешнего мира. Как отмечают политологи торговые ограничения создали большие трудности в Абхазии, но они не смогли заставить абхазов пойти на уступки, а лишь породили осадный менталитет.

Предпосылки  
После проигрыша в грузино-абхазской войне 1992—1993 гг. Грузия стала предпринимать меры по юридическому оформлению блокады Абхазии.

Роль СНГ  
19 января 1996 года по настоянию Тбилиси Совет глав СНГ (за исключением Белоруссии и Туркмении) приняли резолюцию “О средствах достижения урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия”, которая наложила экономические санкции на Абхазию и привела к ее политической и экономической изоляции. Одним из ключевых моментов документа было подтверждение того, что «Абхазия является неотъемлемой частью Грузии», а государства-участники Содружества без согласия Правительства Грузии:

а) не будут осуществлять торгово-экономические, финансовые, транспортные, иные операции с властями абхазской стороны; 

б) не будут вступать в официальные контакты с представителями или должностными лицами структур, существующих на территории Абхазии, а также членами созданных ими вооруженных формирований. 

Кроме того, государства-участники Содружества Независимых Государств обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с призывом поддержать принятые государствами-участниками Содружества меры воздействия на власти абхазской стороны и рекомендовать всем государствам - членам Организации присоединиться к мерам, перечисленным в данном документе.

Акты Грузии  
Указом Президента Грузии Э.А. Шеварнадзе от 31 января 1996 года правительство Грузии объявило: “Морской порт Сухуми, территория порта, морская зона и часть государственной границы между Грузией и Российской Федерацией на территории Абхазии, Грузия будет закрыта для всех видов международных грузоперевозок за исключением партий гуманитарного груза, перевозимого в соответствии с данным Указом”.
В середине 2000-х Грузией была предпринята система мер, с целью прекращения доступа к морскому побережью Абхазии, т.н. Морская блокада Абхазии.

Закон об оккупированных территориях  
23 октября 2008 года, после признания Российской Федерацией независимости Абхазии и Южной Осетии,  Парламентом Грузии в 3-ем чтении был принят закон «Об оккупированных территориях», устанавливающий особый правовой режим на территориях Абхазии, Южной Осетии,  а также прилегающих к ним зонах. Законом ограничиваются внешние инвестиции в экономику Абхазии, блокируются любые транспортные коммуникации с республикой. Принятием данного Закона грузинское руководство подвело правовую базу под изоляцию Абхазии от внешнего мира. Однако критические замечания международного сообщества к принятому закону, заставили грузинскую сторону пересмотреть свой подход результатом чего стало принятие Государственной Стратегии в отношении оккупированных территорий. Согласно отдельным положениям Стратегии абсолютно все сферы взаимодействия населения Абхазии с зарубежными странами должны осуществляться под контролем грузинских властей. 
Действия властей Грузии, ограничивающие свободу передвижения граждан Абхазии за период после принятия Государственной Стратегии в отношении оккупированных территорий, описаны в докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018-2019 гг.

Примечания 

Грузино-абхазский конфликт
Внешняя политика Грузии
Внешняя политика Республики Абхазия
Международно-правовое признание